Gepi (dit aussi : Gestion des Elèves Par Internet) est un logiciel libre de gestion pédagogique des établissements scolaires : notes, bulletins, cahiers de textes numériques ainsi qu'une série de modules supplémentaires. Il est librement téléchargeable et est proposé sous licence GPL.

Présentation 
Codé en PHP/MySQL, il est disponible sous la forme de plugins sur de nombreux serveurs pédagogiques comme Scribe du projet EOLE ou encore les serveurs LCS.
Créé en 2001, Gepi est de plus en plus utilisé si on en juge par la liste des établissements qui se sont enregistrés sur le site du logiciel. Il faut ajouter que Gepi a été intégré dans l'espace numérique de travail (ENT) académique aquitain ARGOS depuis la rentrée 2008 et qu'il est officiellement devenu la brique cahier de textes numérique de l'ENT depuis la rentrée 2009. L'académie d'Orléans-Tours a effectué un travail important pour permettre à Gepi d'utiliser l'annuaire fédérateur des ENT de l'éducation Nationale.

Origines et développement 
Né au lycée pilote innovant international du Futuroscope, Gepi n'a cessé d'évoluer. D'abord outil de gestion des notes et bulletins, il s'est doté, grâce à sa licence libre et à un groupe de développeurs bénévoles, de nombreux modules : cahier de textes, trombinoscope, saisie des absences, ECTS, emploi du temps, fiches brevet/notanet... Le mode de développement de Gepi est typiquement celui d'un logiciel libre avec une équipe variée qui propose des améliorations et des ajouts de fonctionnalités régulièrement. Depuis , Gepi se dote d'une nouvelle version à chaque rentrée avec son lot de nouveautés : accès élèves et parents, inter-opérabilité avec les applications de l'éducation nationale et intégration dans les Environnements numériques de travail.

Le futur de Gepi 

Gepi est un projet actif qui continue d'être développé. De  à fin , plus de 600 modifications ont été déposées sur le serveur de dépôt SVN. Actuellement (), autour du noyau écrit par Thomas Belliard, 5 contributeurs continuent de maintenir et de développer Gepi (la liste est présente sur la page d'accueil du site de Gepi).

Voir aussi

Articles connexes 
 Pronote
Prométhée
TRIADE
 Espace numérique de travail (éducation)

Liens externes 
 
 Bug tracker et sources

Notes et références 

Logiciel libre sous licence GPL
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement